Санта Марина има више значења:
 Санта Марина (Катанија)
 Санта Марина (Козенца)
 Санта Марина (Форли-Чезена)
 Санта Марина (Месина)
 Санта Марина (Пезаро и Урбино)
 Санта Марина (Салерно)